Бранд () — німецьке прізвище й топонім. Відомі носії прізвища:
 Венс Діво Бранд (; 1931) — американський авіаційний інженер, льотчик-випробувач, астронавт НАСА.
 Генніг Бранд (; 1630—1692) — німецький аптекар та алхімік, відомий відкриттям хімічного елемента фосфору у 1669 році.
 Фріц Бранд (; 1889—1967) — німецький офіцер, генерал артилерії вермахту.

Топоніми 
 Бранд () — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія.
 Бранд () — містечко й громада округу Блуденц в землі Форарльберг (Австрія).

Інше 
 «Бранд» () — п'єса норвезького драматурга Генріка Ібсена, написана в 1865 році.

Німецькі прізвища